Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 675 dans le monde.

 Route européenne 675 traversant la Bulgarie et la Roumanie
 , plusieurs routes aux États-Unis
  dans certains départements, en France
 Route nationale 675 en France